

Communes 
 Thory, commune française de la Somme
 Thory, commune française de l'Yonne

Patronyme

 Claude Antoine Thory (1759-1827), botaniste français.
 Louis Adrien Théodore Thory (1759-1826), général de brigade français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France